Спортивная карта — детализированная топографическая карта, выполненная с использованием специальных условных знаков, предназначенная для использования в спортивном ориентировании.


На спортивной карте отсутствуют координатная сетка, линии истинного меридиана, склонение, точки геодезических привязок и действует особая система точности по плановым, угловым и высотным измерениям в соответствии с требованиями Международной федерации спортивного ориентирования (ИОФ), а специальное содержание составляют показ проходимости местности и индивидуальных особенностей изображаемых объектов.

На карту, выдаваемую участнику соревнований, наносят пурпурным (допускается красным, фиолетовым) цветом элементы дистанции, соответствующие каждому виду ориентирования.

Для спортивных карт обычно применяются масштабы 1:5000, 1:7500, 1:10 000 и 1:15 000 с высотой сечения рельефа 5 м. На местности с небольшим перепадом высот на склонах можно использовать высоту сечения рельефа 2,5 м.

В России спортивные карты издаются согласно Инструкции Федерации спортивного ориентирования России (ФСОР) в соответствии с международной системой условных знаков ИОФ, дополненной национальными условными знаками, утвержденными ФСОР.

Программное обеспечение 
В 1988—1989 годах швейцарский программист и составитель карт Ганс Штейнеггер () выпустил первую версию картографической программы OCAD. Сегодня около 95-98 % всех карт для спортивного ориентирования создаются с помощью этой программы.

В 2012 году был основан проект OpenOrienteering Mapper — свободная кроссплатформенная альтернатива OCAD.

См. также 
 Ландшафтная карта
 Электронная карта
 Топографическая карта
 Географическая карта
 Картография
 Спортивное ориентирование

Примечания

Ссылки 
 Условные знаки карт для спортивного ориентирования
 Спортивные карты Москвы

Спортивный инвентарь
Спортивное ориентирование
Типы географических карт